Приз лучшему игроку оборонительного плана () — приз, ежегодно присуждаемый лучшему защитнику по итогам групповых этапов и плей-офф сезона в Евролиге. Победителя определяют путём голосования среди тренеров клубов, почётную награду игроку вручают во время ежегодного торжественного гала-ужина, который проходит в рамках «Финала четырёх».

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Баскетбольные награды